Дмитрий Михайлович Кешеля (; род. 25 ноября 1951, с. Клячаново, Мукачевский район, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский писатель, драматург. Заслуженный журналист Украины.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1973 окончил филологический факультет Ужгородского университета. Работает редактором Закарпатской гостелерадиокампании.

С ноября 1996 — заместитель генерального директора, а с марта 2000 — главный редактор объединенной редакции художественных программ Закарпатской гостелерадиокампании.

Творчество 
Автор ряда сборников рассказов, повестей, романов, драматических произведений. Произведения Кешеля с успехом печатались в престижных московских издательствах и журналах, в Прибалтике, на Кавказе, переводились на английский, венгерский, румынский, чешский, словацкий языки. Сборник повестей и рассказов «Зеленый дождь», вышедший в московском издательстве «Молодая гвардия» в 1982 г., был удостоен премии «Лучшая книга года».

Проза 
 Дерево зеленого дощу (1978),
 Колиска сонця (1982),
 А земля таки крутиться (1985),
 Пора грибної печалі (1988),
 Державна копоня (1993),
 Госундрагоші (1994),
 Жіванський світ (1997),
 Збийвіч або ж кіна не буде (1999),
 Чим би не бавились пани, лем би не було війни (2003),
 … І в смерті були твої очі (2004),
 Осінь великих небес, або ж прирічанські характери (2005),
 Видіння зрячої води, або ж дурний Іван стріляє, а Богонько кулі направляє (2006).

Пьесы 
 Голос Великої ріки,
 Дерев’яні люди,
 Дорога к раю
 Закарпатське різдво,
 Недотепа із Вертепа и др.

Пьесы Д. Кешеля ставились на украинской сцене и за рубежом. А пьеса «Недотепа із Вертепа» получила несколько Гран-при Международных театральных фестивалей.

Автор сценариев телевизионных фильмов, некоторые из которых стали лауреатами Всеукраинских и международных телефестивалей профессионального мастерства. А телефильм «Это мы, дети твои, Господи» был торжественно подарен папе римскому Иоанну Павлу II во время его визита на Украину.

Д. М. Кешеля — лауреат многих литературных премий, в том числе, областной литературной премии имени Ф. Потушняка.

Примечания

Литература 
 Гульпа Д. Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — №. 16. — С. 361—364.
 Ігнатович О. Дмитро Кешеля // Літературні портрети. — Ужгород: Ліра, 2013. — С. 72—78.
 Ігнатович О. Край долі Дмитра Кешелі // Науковий вісник Ужгородського Університету. — 2007. — № 15. — С. 138—141.
 Поп В. С. Реальний і віртуальний світ Дмитра Кешелі: нарис життя і творчості. — Ужгород: Мистецька лінія, 2005. — 152 с.
 Ходанич П. М. Кешеля // Закарпатське оповідання XX століття. — Ужгород: Закарпаття, 2002. — 526 с.
 Чижмар О. Літературно-художня антропонімія Дмитра Кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2009. — №. 13. — С. 141—142.

Ссылки 
 Персональный сайт писателя Д. Кешеля
 Кешеля Дмитро Михайлович  // Закарпатська областна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка

Писатели СССР
Писатели Украины
Драматурги Украины
Заслуженные журналисты Украины
Выпускники Ужгородского университета